Eiderwatt steht für folgende Schutzgebiete:

 Dithmarscher Eiderwatt
 Grüne Insel mit Eiderwatt